Noon steht für:

 Noon (Sprache), eine Cangin-Sprache im Senegal
 NOON-Zustand, verschränkter quantenmechanischer Vielteilchenzustand

Noon ist der Familienname folgender Personen:
 David Noon (* 1946), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Gulam Noon, Baron Noon (1936–2015), britischer Geschäftsmann indischer Herkunft
 Jamie Noon (* 1979), englischer Rugby-Union-Spieler
 Jeff Noon (* 1957), britischer Schriftsteller, Maler und Musiker
 Malik Feroz Khan Noon (1893–1970), pakistanischer Politiker

Siehe auch: 
 Noone
 Nun